Hörby, diverse plaatsen in Zweden
Hørby, diverse plaatsen in Denemarken